Трубичино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Трубичино — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Труби́чино — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Трубичино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Трубичино — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Трубичино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Трубичино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Трубичино — деревня в Бологовском районе Тверской области.